|-
| 133001 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133002 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133003 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133004 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133005 - || || 11 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133006 - || || 12 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133007 - || || 5 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 133008 - || || 5 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 133009 - || || 10 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 133010 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 133011 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 133012 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 133013 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 133014 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133015 - || || 3 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 133016 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 133017 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133018 - || || 6 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133019 - || || 6 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133020 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133021 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133022 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133023 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133024 - || || 12 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 133025 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 133026 - || || 27 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133027 - || || 3 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 133028 - || || 6 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133029 - || || 10 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133030 - || || 13 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133031 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133032 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133033 - || || 27 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133034 - || || 28 de desembre, 2002 || Ametlla de Mar || Ametlla de Mar
|-
| 133035 - || || 2 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133036 - || || 1 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133037 - || || 3 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133038 - || || 1 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133039 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133040 - || || 27 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133041 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133042 - || || 28 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133043 - || || 29 de gener, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133044 - || || 29 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133045 - || || 29 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133046 - || || 31 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133047 - || || 1 de febrer, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133048 - || || 4 de febrer, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133049 - || || 24 de febrer, 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 133050 - || || 21 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133051 - || 2003 EH || 2 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133052 - || || 2 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133053 - || || 8 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133054 - || || 8 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133055 - || || 8 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133056 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133057 - || || 11 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133058 - || || 11 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133059 - || || 9 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133060 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133061 - || || 22 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133062 - || || 23 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133063 - || || 23 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133064 - || || 24 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133065 - || || 25 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133066 - || || 30 de març, 2003 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 133067 - || || 30 de març, 2003 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 133068 - || || 21 d'abril, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133069 - || || 28 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133070 - || || 26 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133071 - || || 27 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133072 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133073 - || || 28 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133074 - || || 21 d'abril, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133075 - || || 1 de maig, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133076 - || || 2 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133077 - || || 4 de maig, 2003 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 133078 - || || 5 de maig, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133079 - || || 11 de maig, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 133080 - || || 26 de maig, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133081 - || || 25 de maig, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133082 - || || 29 de maig, 2003 || Nashville || R. Clingan
|-
| 133083 - || || 22 de juny, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133084 - || || 26 de juny, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133085 - || || 26 de juny, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133086 - || || 26 de juny, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133087 - || || 26 de juny, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133088 - || || 26 de juny, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133089 - || || 28 de juny, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133090 - || || 26 de juny, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133091 - || || 29 de juny, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133092 - || || 27 de juny, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133093 - || 2003 NP || 1 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133094 - || || 5 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 133095 - || || 7 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 133096 - || || 8 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133097 - || || 8 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133098 - || || 7 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133099 - || || 3 de juliol, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133100 - || || 18 de juliol, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
3